Duitsland:
Nordheim (Biblis), een plaats in de deelstaat Hessen
Nordheim (Thüringen), een gemeente in de deelstaat Thüringen
Nordheim (Württemberg), een plaats in de deelstaat Baden-Württemberg
Nordheim am Main, een plaats in de deelstaat Beieren
Nordheim vor der Rhön, een plaats in de deelstaat Beieren
Markt Nordheim, een gemeente in de deelstaat Beieren

Frankrijk:
Nordheim (Bas-Rhin), een gemeente in het departement Bas-Rhin

Noorwegen:
 Nordheim (Rogaland), een plaats in de provincie Rogaland

Verenigde Staten:
Nordheim (Texas), een plaats in de staat Texas

Personen
Lea Nordheim, een Nederlandse gymnaste

Zie ook
Graafschap Northeim
Landkreis Northeim
Northeim (stad)